Rumunjska:
 Harghita (planina)
 Harghita (županija)